Phystech bezeichnet:

 (4185) Phystech, ein Hauptgürtelasteroid
 Moskauer Institut für Physik und Technologie, eine der führenden technischen Universitäten in Russland